Главмосстро́я — название улиц и посёлка на территории районов Хорошёво-Мнёвники и Солнцево в Москве.

 Проезд Главмосстроя
 Улица Главмосстроя
 Посёлок Главмосстроя

См. также 
 Главмосстрой